Уеголита има више значења:

 Уеголита (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Уеголита (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику